Constant Blaquière (1864-1948), historien local et poète français ;
 Georgette Blaquière (1921-2012), théologienne et essayiste catholique ;
 , pasteur et homme politique canadien.